Pasir Panjang (Danau Teluk), een bestuurslaag in Indonesië
 Pasir Panjang (Meral), een bestuurslaag in Indonesië
 Pasir Panjang (Salem), een bestuurslaag in Indonesië